Cerro de las Flores kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro de las Flores, Papantla, 
 Cerro de las Flores, Acula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar